Марк Емилий Лепид Младши (; † 30 пр.н.е.) е единствен син на триумвир Марк Емилий Лепид и Юния Секунда, сестра на политика Марк Юний Брут, убиеца на Юлий Цезар.

Лепид е сенатор на Римската република. Той е екзекутиран през 30 пр.н.е. от Октавиан заради конспирация против него.

Лепид е сгоден през 44 пр.н.е. за Антония, дъщеря на триумвир Марк Антоний. Антоний и бащата на Лепид организират това. Лепид се жени по-късно за непозната римлянка и има деца Маний Емилий Лепид и Емилия Лепида.

Източници 

 Тацит, The Annals of Imperial Rome
 Светоний, Lives of the Twelve Caesars, Augustus
 www.ancientlibrary.com
 www.ancientlibrary.com

Римска република
Емилии